Die dunkle Seite steht für:

 Die dunkle Seite (Frank Schätzing), Roman (1997)
 Tatort: Die dunkle Seite, deutscher Fernsehfilm von Thomas Freundner (2007)
 Die dunkle Seite (2007), deutscher Fernsehfilm von Peter Keglevic